Остхофф (; варианты транслитерации — Остхоф, Остгоф) — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Остхоф, Герман (1847—1909) — немецкий лингвист.
 Остхоф, Оскар (1883—1950) — американский тяжелоатлет.

Топоним 
 Остхофф — поместье в Дюльмене.
 Остхофф — старейший дом в городе Дюльмен, главное здание вышеназванного поместья.

См. также 
 Закон Остгофа